

Vila Rica est une municipalité de l'État du Mato Grosso
 Vila Rica est l'ancien nom d'Ouro Preto, municipalité historique de l'État du Minas Gerais

Homonymie de toponyme